«Этцелла» — футбольный клуб из города Эттельбрук (северо-восточный Люксембург), выступает в Чемпионате Люксембурга по футболу.

История 
 1917: Клуб основан, как FC Etzella Ettelbruck
 1940: Клуб переименован в FV Ettelbrück во время Немецкой оккупации
 1944: Начальное название FC Etzella Ettelbruck восстановлено
 1971: Первый сезон в Чемпионате Люксембурга по футболу
 1981: Переезд на стадион, Ам Дейх
 2001: Победа в Кубке Люксембурга по футболу
 2001: Первое выступление в еврокубках (сезон 2001-02)
 2007: 2 место в Чемпионате Люксембурга по футболу

Состав

Достижения 
 2 место Чемпионат Люксембурга по футболу: 1
 2006-07

 Кубок Люксембурга по футболу: 1
 2001-02

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Люксембурга